Ла Рестинга има више значења:

 Ла Рестинга (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Рестинга (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику